Massimo Coda, né le  à Cava de' Tirreni en Italie, est un footballeur italien, qui évolue au poste d'avant-centre au Genoa CFC.

Biographie

Statistiques

Palmarès

En club

Distinction personnelle 
 Meilleur buteur de Serie B en 2021 (22 buts) et 2022 (20 buts)

Notes et références

Liens externes 
 
  Fiche de Massimo Coda sur aic.football.it

Footballeur italien
Joueur du Cavese 1919
Joueur de l'AC Bellinzone
Joueur de l'Atletico Roma FC
Joueur du Trévise FC
Joueur du FC Crotone
Joueur du Bologne FC 1909
Joueur de l'US Cremonese
Joueur de l'ASD Città di Siracusa
Joueur du San Marino Calcio
Joueur du Parme Calcio 1913
Joueur du ND Gorica
Joueur de l'US Salernitana 1919
Joueur du Benevento Calcio
Joueur de l'US Lecce
Joueur du Genoa CFC
Naissance en novembre 1988
Naissance à Cava de' Tirreni